David Lilley ist der Name folgender Personen:

* David Lilley (Snookerspieler) (* 1975), englischer Snookerspieler
 David Lilley (Fußballspieler) (David William Lilley; * 1977), schottischer Fußballspieler 
 David M. J. Lilley (David Malcolm James Lilley; * 1948), britischer Molekularbiologe